Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1979 war die dritte Austragung der Weltmeisterschaft in der Altersklasse der Unter-20-Jährigen (U20) durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Sie fand im Zeitraum vom 20. Dezember 1978 bis zum 3. Januar 1979 in Karlstad und Karlskoga in Schweden statt. Erstmals gab es auch eine B-Weltmeisterschaft der Junioren, die vom 5. bis 9. März 1979 in Caen, Frankreich, ausgespielt wurde.

Junioren-Weltmeister wurde zum dritten Mal das Team der Sowjetunion. Das Team aus der Norwegen stieg ab, B-Weltmeister und Aufsteiger in die A-Gruppe wurde die Schweiz.

Weltmeisterschaft

Modus 
Am Turnier nahmen acht Mannschaften teil. Der Letzte des Vorjahres, die Schweiz, wurde durch Norwegen ersetzt. Die acht Mannschaften spielten in der Vorrunde in zwei Gruppen zu je vier. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Medaillenrunde. Die vier übrigen Teams spielten in der Abstiegsrunde den Absteiger aus. In der Abstiegsrunde wurden die Spiele der Mannschaften gegen den Gegner aus der Vorrunde übernommen.

Vorrunde

Gruppe Gold

Gruppe Blau

Abstiegsrunde

Medaillenrunde

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

B-Weltmeisterschaft 
Die B-Gruppe wurde vom 5. bis 9. März 1979 in Caen, Frankreich, ausgespielt.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele  
Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung der B-WM

Spielertrophäen 

Bester Scorer war Peter Schlagenhauf mit 17 Scorerpunkten (13 Tore, 4 Assists).

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1979

Weblinks 
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (frz.)

1979
Weltmeisterschaft, Junioren
Weltmeisterschaft, Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren, 1984
Weltmeisterschaft der Junioren, 1984
Sportveranstaltung in Karlstad
Sport (Gemeinde Karlskoga)
Eishockeywettbewerb in Caen
Veranstaltung in der Gemeinde Karlskoga